Aireación puede referirse a:

 En climatización aireación es la acción de renovar el aire de una sala.
 En jardinería aireación es una labor que actúa sobre el suelo en las praderas de césped realizando perforaciones para evitar la compactación del suelo y mejorar la entrada de aire al mismo. y así sucesivamente.